Möbius, Møbius eller Moebius kan henvise til flere artikler:

Personer 
 August Ferdinand Möbius (1790 - 1868) - tysk matematiker og astrolog.
 Theodor Möbius (1821 - 1890) - tysk filolog.
 Karl August Möbius (1825 - 1908) - tysk zoolog.
 Paul Julius Möbius (1853 - 1907) - tysk neurolog.
 Rasmus Møbius

Andre 
 Möbiusbånd
 Möbius-resistor
 Moebius (pseudonym) - pseudonym anvendt af Jean Giraud.

Eksterne henvisninger 
 Möbius (verwandt.de), Moebius 
 Mevius (verwandt.de) 
 Möbus (verwandt.de) 
 Möbes (verwandt.de) 
 Möbis (verwandt.de) 

Nedertyske efternavne